Bale puede referirse a:

Lugares 
Provincia de Balé, Burkina Faso.
Bale (California), en el condado de Napa (EE. UU.).
Bale (Konjic), un pueblo en Bosnia y Herzegovina.
Bale (Malí).
Bale (Norfolk), en Inglaterra.
Bale (Polonia).
Bale (Croacia)
Basilea, la ciudad suiza, cuyo nombre francés es Bâle.
Bali, Indonesia.

Etiopía 
Provincia de Bale, una antigua provincia.
Bale, zona en la región de Oromía, Etiopía.
Montañas Bale.
Parque nacional de las Montañas Bale.
Revuelta de Bale, una rebelión en la antigua provincia de Bale.
Una variante de raza o tipo de caballo abisinio.

Personas 
Christian Bale (nacido en 1974), actor inglés nacido en Gales.
David Bale (1941-2003), empresario sudafricano.
Edward Turner Bale (1810-1849), médico inglés.
Elvin Bale, temerario del circo inglés.
Ernest Bale (1878-1952), jugador de cricket inglés.
Gareth Bale ( nacido en  1989), futbolista galés, de Cardiff.
Sir Henry Bale, Presidente del Tribunal Supremo, Colonia de Natal.
John Bale (1496-1563), eclesiástico y dramaturgo inglés.
John Bale (béisbol) (nacido en 1974), jugador de béisbol.
Lan Bale (nacido en 1969), extenista sudafricano.
Qoriniasi Bale, abogado y político de Fiji.
Sue Bale, investigadora y administradora de enfermería británica.